Le byte est une unité de mesure de mémoire en informatique.
  est une revue américaine d'informatique fondée en 1975, et qui, jusque dans les années 1980 n’était concurrencée en termes de technicité que par le .
 Byte, dériveur léger de 12 pieds.